19-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 5 по 6 марта 1988 года во Дворце спорта в Будапеште, столице Венгрии.

В соревнованиях приняли участие 364 атлета из 27 стран Европы. Было разыграно 24 комплекта медалей (13 у мужчин и 11 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 24 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 16 стран-участниц.

Ссылки 
 

1988
Март 1988 года
Спорт в Венгрии в 1988 году
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Венгрии
Чемпионаты Европы в 1989 году
Чемпионаты Европы в Венгрии